Японская соккер-лига 1973 Дивизион 1 — 9-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Ёкояма, Кэндзо
Араи, Кодзо
Даини, Куния
Ямагути, Ёситада
Отиаи, Хироси
Мори, Такадзи
Сугияма, Рюити

Мацунага, Акира

Такада, Кадзуми

См. также
Вторая японская футбольная лига 1973

Ссылки
RSSSF 

Япония
1973
Спорт в Японии в 1973 году